«Шоу Кэрол Бернетт» () — длительное американское комедийное телешоу с Кэрол Бернетт в главных ролях, которое транслировалось на CBS с 11 сентября 1967 года по 29 марта 1978 года.

Изначально запускавшийся без ожиданий успеха, проект из-за своей новизны в сочетании юмора и мюзикла неожиданно стал одним из наиболее наблюдаемых ситкомов на телевидении. Шоу полностью было сделано по идеям Кэрол Бернетт, которая не только пародировала жизненные ситуации, но и выступала в качестве певицы в каждом из эпизодов, часто наравне с такими приглашенными звездами как Люсиль Болл, Лайза Минелли, Сэмми Дэвис-младший и даже тогдашний губернатор Калифорнии Рональд Рейган.

«Шоу Кэрол Бернетт» стало одной из наиболее любимых критиками и отмеченных наградами программ в истории телевидения. Проект выиграл 25 премий «Эмми», восемь «Золотых глобусов», а также рад других наград. В 2007 году «Шоу Кэрол Бернетт» вошло в список 100 лучших телешоу всех времён по версии журнала Time. В настоящее время программа занимает 16 место в списке Пятьдесяти величайших телешоу всех времён по версии TV Guide. После завершения шоу было снято несколько специальных телефильмов, а вплоть по настоящее время программа выходит в синдикации на разных каналах.

См. также 
 Пятьдесят величайших телешоу всех времён по версии TV Guide

Примечания

Ссылки 

 

Телесериалы США, запущенные в 1967 году
Телесериалы США 1960-х годов
Телесериалы США 1970-х годов
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы на английском языке
Лауреаты премии «Эмми» за лучшую разножанровую программу
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы США, завершённые в 1978 году